Por  Thomas Peters pode estar à procura de:
Thomas Peters, o primeiro supercentenário registrado
Thomas Peter Thorvald Kristian Ferdinand Mortensen, outro supercentenário,mas viveu mais do que o nascido em 1745
Thomas Peters, o primeiro afro-americano considerado herói da pátria dos EUA
Thomas J. Peters,o escritor nordamericano
Thomas Petersson,da banda Tiamat

Desambiguação